Новотны — чешская фамилия.

Известные носители:
 Новотны, Вальтер (1920—1944) — немецкий ас периода Второй мировой войны, первый пилот в мире, одержавший 250 воздушных побед.
 Новотны, Йенс (род. 1974) — футболист сборной Германии, защитник.
 Новотны, Иржи — чешский мини-футболист.
 Новотны, Иржи (хоккеист) (род. 1983) — чешский хоккеист.
 
 Новотны, Тува (род. 1979) — шведская актриса и певица.
 Новотны, Франтишек (1896—1946) — чехословацкий авиаконструктор межвоенного периода.
 Новотны, Фриц (1903—1983) — австрийский искусствовед.
 Новотны, Хельга (род. 1937) — заслуженный профессор общественных наук в Швейцарской технической школе Цюриха.

См. также 
 Новотный